Михаил Сергеевич Красиков (род. 30 августа 1985 года) — мастер спорта России (хоккей с мячом, 2013).

Карьера 

М.С.Красиков — воспитанник краснотурьинского хоккея с мячом.  
Тренер – Юрий Алексеев. 
Игровую карьеру начал в команде Локомотив из Оренбурга.   
После вернулся в родной Краснотурьинск где провёл за Маяк два с половиной сезона.   
Следующей командой стал Сыктывкарский Строитель. Но и здесь Михаил надолго не задержался.   
Следующий этап Казанское Динамо с небольшой командировкой в Нижегородский Старт.    
Завоевав с Динамо несколько медалей, перебрался на три сезона в Иркутскую Байкал-Энергию.   
С сезона 2017/18 – по 2020/21 провёл за команду Уральский трубник.   
С сезона 2021/22 – по настоящее время, игрок команды Мурман (Мурманск).   

1 мяч забил в ?  игре, 12 января 2006 года, в домашнем матче с командой Волга (2:4), на 39 минуте с передачи Станислава Иванова. 
50 мяч забил в 106 игре, 19 декабря 2009 года, в выездной игре с командой Мурман (3:5), на 59 минуте с передачи Алексея Лысак. 
100 мяч забил в 289 игре, 3 марта 2016 года, в домашнем матче с командой Волга (7:3), на 15 минуте с передачи Дмитрия Логинова. 
150 мяч забросил в 387 игре, 26 марта 2019 года, в выездной игре с командой Байкал-Энергия (7:2), на 49 минуте с передачи Григория Липина. 
200 мяч забил в 482 игре, 9 января 2023 года, в домашнем матче с командой Родина (6:3), на 8 минуте с передачи Артёма Шеховцова. 

В Кубке мира принимал участие в 9 турнирах (2009-2018) - 33 игры, 3 мяча, 1 передача. 
В суперкубке России принимал участие два раза (2013/14, 2015/16) – 2 игры, 0 мячей, 0 передач.

Достижения   

 клубные (отечественные):

 Серебряный призёр чемпионата России – 2011/12, 2015/16, 2016/17. 
 Бронзовый призёр чемпионата России – 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2018/19. 
 Обладатель Кубка России - 2013, 2015. 
 Финалист кубка России - 2011. 
 Финалист суперкубка России - 2013/14, 2015/16. 

 клубные (международные):

 Обладатель Кубка ЕхТе - 2017. 
 Финалист кубка Мира - 2013.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 21 / 20 команд

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 115 играх 
по 2 мяча забивал в 31 игре 
по 3 мяча забивал в 7 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 
по 5 мячей забивал в 1 игре 
Свои 207 мячей забросил в 155 играх, в 339 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 41 игре   
по 2 мяча забивал в 7 играх   
по 3 мяча забивал в 2 играх  
по 4 мяча забивал в 1 игре  

Свои 65 мячей забросил в 51 игре, в 85 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 

 М.Красиков на сайте Федерации хоккея с мячом России.
 krasikov-mikhail-sergeevich5223 на сайте Байкал-Энергия.
 М.Красиков на сайте Уральский трубник
 krasikov на сайте bandysidan 

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Локомотив» Оренбург
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Мурман»